Céline Dätwyler – ex sciatrice alpina svizzera
 Jean-Daniel Dätwyler – ex sciatore alpino svizzero 
 Michel Dätwyler – ex sciatore alpino svizzero
 Paul Dätwyler – lottatore svizzero